Il existe de multiples "Festival Caribana":
 Caribana Festival (Barbuda) qui a lieu à la Barbade
 Festival Caribana (Toronto), qui a lieu au Canada
 Festival Caribana (Suisse), qui a lieu à Crans
 La Carifête, à Montréal, aussi désignée Carifiesta